Ceracea är ett släkte av svampar. Ceracea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceracea